TV5 ist der Name verschiedener Fernsehsender:

 für den türkischsprachigen Sender, siehe TV5 (Türkei)
 für den französischsprachigen Sender, siehe TV5 Monde
 für den lettischen Sender, siehe TV5 (Lettland)
 für den mongolischen Sender, siehe TV5 Mongolia
 für den finnischen Sender, siehe TV5 (Finnland)
 für den philippinischen Sender, siehe TV5 (Philippinen)
 für den thailändischen Sender, siehe Thai TV5